Станфорд може да се отнася за:

 Станфордски университет в Калифорния, САЩ.

 Градове в САЩ
 Станфорд (Калифорния);
 Станфорд (Монтана).

Вижте също 
 Стамфорд